Императорская яхта «Штандарт» (в 1918—1936 годах — яхта «18 марта», в 1936—1948 годах — минный заградитель «Марти», с 1948 года — «Ока») — судно Балтийского флота ВМФ Российской империи и ВМФ СССР.

Была заложена 1 октября 1893 года как императорская яхта на датской верфи «Burmeister & Wain» по указу императора Александра III. Стала любимым судном императора Николая II.

В 1933—1936 годах была переоборудована в минный заградитель.

История до 1917 года

Название 
Наименование «Штандарт» было дано в честь открытия Российской империей нового торгового пути через Балтийское море. Название было дано нескольким кораблям Российского императорского флота до 1917 года: «Штандарт» фрегат, 1703, «Штандарт» фрегат, 1824, «Штандарт» яхта, 1857 и последним из них была данная императорская яхта.

Строительство 
29 августа 1893 года Александр III вместе с императрицей Марией Фёдоровной и цесаревичем Николаем Александровичем прибыли на корабле «Полярная звезда» в Копенгаген. 27 сентября 1893 года петербургские газеты опубликовали телеграмму из Копенгагена, извещающую жителей столицы о том, что «государь император сего числа повелеть соизволил строящийся здесь пароход числить императорской яхтою. Закладку корабля назначить в пятницу, 1 октября…». В этот же день временно-управляющий морским министерством генерал-адъютант А. Кремер издал приказ по морскому ведомству № 123, оповещающий о решении Александра III «строящийся в Копенгагене пароход наименовать императорской яхтою „Штандарт“».

27 ноября 1893 года особым распоряжением генерал-адмирала Великого князя Алексея Александровича яхту включили в список судов 1-го ранга 5-го флотского экипажа.

На торжественном спуске на воду флагмана эскадры императорских яхт присутствовал уже новый император Николай II, по поручению которого адмирал Дубасов телеграфировал из Копенгагена в Петербург: «Сегодня, 26 февраля 1895 года, в 2 ч 15 минут императорская яхта „Штандарт“, невзирая на лёд, замечательно плавно сошла на воду… на спуске присутствовали датский наследный принц, принцесса и члены королевской семьи».

8 сентября 1896 года «Штандарт», не завершив ходовые испытания, принял на борт Николая II и императрицу Александру Фёдоровну, после этого в сопровождении яхты «Полярная звезда» ушёл в Англию. Начиная с этого похода началась 20-летняя служба «Штандарта».

Характеристика судна 
«Штандарт» имел 3 мачты, водоизмещение — 5480 тонн, длину — 128 м, ширину — 15,8 м, осадку — 6,6 м, проектную скорость — 22 узла, 24 котла и 2 винта. Вооружение — 8 47-мм орудий. Экипаж — 373 человека. Острый клиперштевень «Штандарта» украшала золочёная носовая фигура как бы летящего 2-главого орла.

Для отделки императорских покоев применяли гораздо меньше различных ценных пород дерева в отличие от «Полярной звезды». Императорские покои отделывали деревом вишни и ореха, а стены в императорских жилых каютах облицовывали тиснёной кожей или обтягивали кретоном. Помещения вдовствующей императрицы и великих князей и княжон — березой, столовую — ясенем, а коридоры — дубом, клёном под птичий глаз и белым буком. По особому указу Николая II золочение нигде не применяли. Для отделки помещений экипажа использовали дуб и сосну, окрашенные белой краской.

В кормовой части верхней палубы, традиционно для царских яхт, размещалась большая рубка. В ней находились столовая для официальных приёмов, рабочий кабинет и приёмная императора. В носовой части верхней палубы перед первой трубой располагались штурманская рубка, 2 рубки для начальствующего состава, над ними — ходовой мостик с рулевой рубкой. На главной палубе (над машинным отделением) находились императорские каюты. Каждый блок кают императора, императрицы и вдовствующей императрицы состоял из гостиной, спальни и ванной. На этой же палубе размещались столовая, салон, каюты великих князей и княжон, офицеров яхты и корабельная кают-компания. На нижней палубе находились каюты для детей императорской фамилии, помещения для прислуги, кубрики экипажа и душевые кабины. На этой же палубе размещались радиорубка, выгородки динамо-машин, мастерские и некоторые кладовые. Ниже этой палубы, в носовой части яхты, находились грузовой трюм и пороховой погреб, а в кормовой — рефрижераторы для скоропортящейся провизии. Для обслуживающего персонала и команды были созданы значительно лучшие условия обитания, чем на предыдущих яхтах. На яхте комфортабельно размещалось «при высочайших плаваниях до 500 человек народу» (воспоминания С. Тимирёва, с. 26).

Приём официальных лиц на «Штандарте» 
Летом 1897 года новую императорскую яхту с кратковременными визитами посетили в Кронштадте: сиамский король, германский император и президент Франции. В дальнейшем при посещениях России главами иностранных государств Николай II неоднократно принимал их на борту «Штандарта». На нём трижды побывал Вильгельм II в июле 1902 года во время манёвров учебного артиллерийского отряда Балтийского флота; он заходил на борт во время встречи российского и немецкого императоров в июле 1907 года в Свинемюнде, а потом в июне 1912 года, когда он приходил на яхте «Hohenzollern» на закладку в Ревеле нового порта Петра Великого. В августе того же 1912 года Николай II принимал на «Штандарте» и вёл дипломатические переговоры с премьер-министром Франции Раймоном Пуанкаре. После чего «Штандарт» был отправлен на франко-русский завод для капитального ремонта. Но царю плавать на отремонтированной яхте уже не довелось.

Авария 
Летом 1907 года яхта, которую вёл финский лоцман Иоганн Блумквист, в Абосских шхерах у острова Граншер неожиданно наскочила на небольшую каменную гряду (скалу), не указанную на карте. Машины были остановлены, а на яхте объявили аварийную тревогу. При ударе о скалу дал трещину форштевень, появились 2 пробоины в носовой части, были затоплены 2 передние кочегарки, помято первое дно под машиной и выгнут фундамент в кормовой кочегарке. Императорская семья была пересажена на крейсер (посыльное судно) «Азия» и доставлена на борт колёсной яхты «Александрия». Капитан и команда остались на борту ликвидировать последствия аварии. Судно удалось спасти.

Командиры: Чагин Иван Иванович — с 1905 (капитан 2 ранга) по 1909 (контр-адмирал).

История после 1917 года 
В 1917 году команда яхты принимала участие сначала в Февральской, а затем и Октябрьской революциях. На борту судна размещали центральный революционный орган моряков-балтийцев центробалт.

Весной 1918 года «Штандарт» участвовал в «Ледовом походе», в тяжёлых ледовых условиях корабль совершил переход из Гельсингфорса в Кронштадт.

В 1918 году потерявшая гвардейский статус и переименованная в «18 марта» (в память о первом дне Парижской коммуны) яхта была законсервирована и надолго встала на прикол в Военную гавань Кронштадта.

Переоборудование 
В 1933—1936 годах на заводе им. Марти (Ленинград) переоборудован в минный заградитель и, приказом командующего морскими силами балтийского моря Л. М. Галлера от 22 января 1934 года переименован в «Марти».

25 декабря 1936 года «Марти» официально вошёл в состав КБФ. На судно были установлены новейшие устройства для постановки 320 мин, мощное артиллерийское вооружение (4 130-мм орудия главного калибра, 7 76,2-мм универсальных орудий, 3 45-мм зенитные пушки и 2 спаренных пулемёта). Были установлены новые паровые машины, обеспечивавшие скорость хода свыше 14 узлов и дальность плавания до 2300 миль.

В 1938 году корабль стал флагманом соединения заграждения и траления Балтийского флота. В 1939 году корабль выполнил постановку мин у побережья Финляндии, за что получил благодарность военного совета Балтийского флота. Летом 1941 года экипаж «Марти» завоевал переходящее Красное знамя Наркомата Военно-Морского Флота.

Участие в Великой Отечественной войне 
Первую боевую задачу получил 23 июня 1941 года, а 25 июня при выполнении боевого задания заградителем была потоплена первая подводная лодка противника (не подтверждается потеря ни финских, ни немецких лодок).

В начале ноября 1941 минный заградитель в составе отряда под командованием вице-адмирала В. П. Дрозда принял участие в эвакуации защитников полуострова Ханко. Несмотря на повреждения, полученные при подрыве на мине, «Марти» принял на борт и вывез в Кронштадт 2029 бойцов, 60 орудий, 11 минометов, снаряды и продовольствие и ещё около 800 т груза.

Участвовал в огневой поддержке сухопутных частей.

3 апреля 1942 года, одним из первых на флоте, удостоен звания «Гвардейского».

Командиры:
 капитан 1 ранга Жвания Георгий Сильвестрович (1918—1921)
 капитан 2 ранга Карпов Иван Григорьевич (1936—1938 — арестован ОГПУ)
 гвардии капитан 1 ранга Мещерский Николай Иосифович (1938—12.1942, затем — командир Охраны водного района Ладожской военной флотилии (ЛВФ), с 1945 снова командир «Марти»)
 гвардии капитан 2 ранга Быков Владимир Сергеевич (12.1942—1945, в 1941 — командир ЭМ «Смелый» (корабль погиб), с января до декабря 1942 — командир ЛК «Марат»)
 гвардии капитан 1 ранга Мещерский Николай Иосифович (1945—10.1947, затем командир крейсера «Чапаев»)
 гвардии капитан 2 ранга Иванов Михаил (10.1947 — ?)

Послевоенная история 
В 1948 году после публикации в газете «L’Humanité» статьи Андре Марти с критикой в адрес ВКП (б) и лично И. В. Сталина вновь сменил название на «Ока», переоборудован в плавказарму, а в 1961 году — в плавучую мишень для ракетных стрельб. Разобран на металл в середине 1960-х годов.

Корабль исполнил роль крейсера «Елизавета» в художественном фильме «Мичман Панин» (режиссёр Михаил Швейцер, «Мосфильм», 1960 год).

Память 

 Ювелиром Фаберже было изготовлено яйцо с яхтой «Штандарт»
 В августе-сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась выставка, посвящённая императорской яхте «Штандарт»
 Документальный фильм, посвящённый гвардейскому экипажу ЗАО «Росмедиа», 2007, 43 мин., Звезда, ТВРип
 В разные годы были выпущены памятные знаки, посвящённые ЗМ «Марти»

Интересный факт 
 Единственное в мире судно, которому вручали дважды гвардейские знамёна и трижды переименовывали
 Существовал ещё один эсминец «Марти» (до 1923 — «Строгий»)

См. также 
 Балтийский флот ВМФ России
 Штандарт (фрегат, 1703)
 Штандарт (фрегат, 1824)
 Штандарт (яхта, 1857)
 Советская гвардия

Примечания

Литература 
 Саблин Н. В. Десять лет на императорской яхте «Штандарт». : Петроний, 2008. 484 с.: ил. 2000 экз.
 Репьев О. М. «Гвардейские воинские части в Великой Отечественной войне», М., 1963 г.

Ссылки 

 Императорская яхта «Штандарт» (англ.; много фотографий)
 Императорская яхта «Штандарт». Фотографии Анны Вырубовой
 Russian Imperial Yacht Standart
 Описание, схемы, фотографии 
 Статья об императорской яхте «Штандарт»
 Фотоальбом «Штандарта» 

Фрегаты
Императорские яхты
Яхты Балтийского флота Российской империи
Минные заградители
Советская гвардия